|}

Die Skøyen–Filipstadlinje war ursprünglich ein Teil der Drammenbane. Die Strecke wurde 1872 eröffnet. Der Reisezugverkehr auf der Strecke wurde nach der Inbetriebnahme des Oslotunnels 1987 eingestellt. Die Gleise zwischen Oslo V und Filipstad wurden abgebaut.

Weblinks 

Skøyen-Filipstadlinjen i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase

Bahnstrecke in Oslo